Cambes  egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció 

Polgármesterek:
 2001–2020 Bernard Cuartero

Demográfia

Látnivalók 
 Nemesi házak
 Saint-Martin templom

Testvérvárosok

Jegyzetek

Források 
 INSEE
 Prefektúrák
 annuaire-mairie.fr

Gironde megye települései